Вишневый Сад () — бывший посёлок в Лесностенковском сельском совете Купянского района Харьковской области Украины.

Посёлок ликвидирован в 1987 году.

Географическое положение 
Поселок Вишневый Сад находился на правом берегу Оскольского водохранилища, выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Хомино.

К посёлку примыкал большой садовый массив.

Экономика 
В посёлке имелись молочно-товарная и свинотоварная фермы.

Примечания 

Населённые пункты Купянского района
Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области